Pacifica (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Pacifica (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie glimwormen
 Pacifica (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Chrysler Pacifica, een wagen van het Amerikaanse automerk Chrysler
 Pacifica (the Presets), een album van the Presets